Газометр — стационарный резервуар или переносный сосуд для приёма газа, его хранения и отбора газа для последующего использования:

 газгольдер — стационарный резервуар ёмкостью до сотни тысяч кубометров для приёма, хранения и подачи газа в газопроводную сеть;

 лабораторный газометр — применяемый в лабораториях сосуд (обычно переносный) ёмкостью до нескольких десятков литров для приёма газа, измерения его объёма (при необходимости), хранения газа под давлением, незначительно превышающим атмосферное, и выдачи газа.